1325 Inanda – asteroide della fascia principale 
 Inanda (KwaZulu-Natal) – centro abitato della provincia del KwaZulu-Natal, in Sudafrica
 Inanda (Johannesburg) – quartiere di Johannesburg
 Inanda – genere di coleotteri della tribù Hopliini (Scarabaeidae, Melolonthinae)